Plastron (anatomia stawonogów) – struktura oddechowa niektórych stawonogów
 Plastron (anatomia żółwi) – brzuszna część pancerza żółwi
 plastron (chirurgia) – ropień okołowyrostkowy
 plastron (krawat) – odmiana krawatu
 plastron (koszula) – część koszuli frakowej
 plastron (zbroja) – część zbroi
 plastron (sport) – kamizelka żużlowca
 palastron (jeździectwo) – w jeździectwie część ubioru stroju konkursowego